Heterosteus (ook bekend als Heterostius) is een geslacht van uitgestorven heterosteïde placodermen uit het Midden-Devoon, bekend van overblijfselen die in Europa en Groenland zijn ontdekt.

Naamgeving 
Heterosteus werd oorspronkelijk beschreven in 1837 als een soort van Trionyx, een weekschildpad. Ook in latere studies werd het vaak verkeerd geïdentificeerd en kreeg het namen als Ichthyosauroides, Asterolepis asmussi en Chelonichthys asmusii. Zelfs in recente studies is het controversieel of de geslachtsnaam Heterosteus of Heterostius moet worden gebruikt. Volgens de International Code of Zoological Nomenclature mag het achtervoegsel '-ostius' in wetenschappelijke naam niet worden gecorrigeerd als '-osteus', dus sommige studies gebruiken de geslachtsnaam Heterostius.

Beschrijving 
Dit geslacht omvat de grootste soort in de familie en behoort ook tot de grootste arthrodiren met de typesoort Heterosteus asmussi, met een geschatte lichaamslengte van maximaal zes meter. Het geslacht verschilt van Herasmius doordat de oogkassen op iets langere eyetalk-achtige uitsteeksels staan. De verschillende soorten zijn te vinden in afzettingen uit het Givetien van Europa en Groenland. Met uitzondering van de Duitse H. rhenanus zijn alle soorten bekend uit zoetwaterafzettingen: H. rhenanus is gebaseerd op fragmenten die in een zeeafzetting zijn gevonden.

Fylogenie 
Heterosteus is het typegeslacht voor de familie Heterosteidae, die behoort tot de superfamilie Dunkleosteoidea. Het is een familielid van de reus Dunkleosteus, zoals te zien is in het onderstaande cladogram:

Placodermi